Mengzi – starożytny filozof chiński, twórca tzw. idealistycznego nurtu konfucjanizmu
 Mengzi – księga przypisywana Mencjuszowi i wykładająca jego poglądy